Mascaras puede referirse a: 

 Maaras, comuna francesa situada en Gers.negros albinosxxx

 Mascaras, comuna francesa situada en Altos Pirineos.